Urpilainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1951), homme politique finlandais
Jutta Urpilainen (née en 1975), femme politique finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois